Deimer ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Deimer (* 1936), deutscher Politiker (CSU)
 Petra Deimer (* 1948), deutsche Meeresbiologin

Siehe auch:
 Daimer